Made in Germany 1995—2011 — сборник немецкой металл-группы Rammstein, выпущенный 2 декабря 2011 в Германии, Австрии и Швейцарии. Мировой релиз — 5 декабря 2011. В него вошли лучшие песни группы, а также новая композиция «Mein Land». Концертный тур в поддержку сборника начался 6 ноября 2011 года. На обложках сборника изображены «посмертные» маски участников группы (аналогичная идея использовалась при оформлении некоторых синглов с альбома Mutter).

Сборник доступен в трёх вариантах: Standard Edition (Digipak, 1CD), Deluxe Edition (Digipack, 2CD), Super Deluxe Edition (2 CD + 3 DVD + 240-страничный буклет с редкими фотографиями группы). Видеоверсия сборника получила название Videos 1995–2012.

Список композиций

Чарты

Годовые черты

Сертификации

Примечания 

Сборники 2011 года
Альбомы Rammstein
Музыкальное видео в стиле индастриал-метал
Сборники Universal Records